Det finns flera personer med detta namn:
Ture Eriksson Sparre (1593-1664), friherre, landshövding, lagman och riksråd. 
Ture Karlsson Sparre (1654-1683), friherre och militär.